Белаид — имя собственное; также распространено в виде фамилий.
 Белаид, Тиджани (род. 1987) — тунисский футболист французского происхождения, полузащитник.
 Белаид, Шокри (1964—2013) — тунисский адвокат и оппозиционный политик левого толка.